Franqueville ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Franqueville (Aisne) im Département Aisne
 Franqueville (Eure) im Département Eure
 Franqueville (Somme) im Département Somme
 Franqueville-Saint-Pierre im Département Seine-Maritime

Franqueville ist der Familienname folgender Personen:

 Charles-Xavier Franqueville d’Abancourt (1758–1792), französischer Politiker

 Pierre Franqueville (1548–1615), französischer Bildhauer